De Saurolophinae zijn een groep dinosauriërs behorend tot de Euornithopoda.

In 1914 benoemde Barnum Brown een onderfamilie Sarolophinae binnen de Hadrosauridae om Saurolophus een plaats te geven. In 1969 bevestigde Rodney Steel het begrip en plaatste Prosaurolophus, Brachylophosaurus en Tsintaosaurus in het taxon. Het werd daarna weinig gebruikt omdat de Hadrosauridae meestal werden onderverdeeld in de Lambeosaurinae en de Hadrosaurinae. Soms paste men het toe voor de kleine groep soorten die direct verwant was aan Saurolophus; Jack Horner bijvoorbeeld begreep er in 1992 Kritosaurus, Saurolophus en Prosaurolophus onder.

In 2010 echter merkte Albert Prieto-Márquez dat Hadrosaurus zelf buiten het geheel van die twee laatste groepen viel. Hij hernoemde dat daarom tot de Saurolophidae. Ook de Hadrosaurinae moesten hernoemd worden en kregen nu de naam Saurolophinae. Materieel komt dit begrip daarmee overeen met de eerdere Hadrosaurinae en is dus veel ruimer dan de oorspronkelijke inhoud. Of deze naamsveranderingen relevant zullen blijken, is afhankelijk van de vraag of ook toekomstige analyses Hadrosaurus zo basaal zullen plaatsen.

In 2010 gaf Prieto-Márquez het volgende kladogram van de Saurolophinae:

Literatuur
B. Brown, 1914, "Corythosaurus casuarius, a new crested dinosaur from the Belly River Cretaceous, with provisional classification of the family Trachodontidae", Bulletin of the American Museum of Natural History, 33(35): 559-564
A. Prieto-Márquez and J. R. Wagner, 2010, "Pararhabdodon isonensis and Tsintaosaurus spinorhinus: a new clade of lambeosaurine hadrosaurids from Eurasia", Cretaceous Research 30: 1238-1246

Euornithopoda